Ла Хувентуд има више значења:

 Ла Хувентуд (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хувентуд (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику